69-ите награди Златен глобус () се провеждат на 15 януари 2012 година. Номинациите са обявени на 15 декември 2011 година.

Множество номинации

Награди и номинации по категория

Кино

Телевизия

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт на наградите Златен глобус
 

Златен глобус
2012 година
2012 година в Северна Америка